Helena (voornaam), een meisjesnaam
Jelena (rivier)
Jelena (film), een Russische film van Andrej Zvjagintsev uit 2011
Jelena (televisieserie), een Servische televisieserie uit 2004